Cayuga (grup humà), nació de la Confederació Iroquesa que viuen a Nova York, un grup amb els seneca d'Oklahoma, i la resta repartits entre Ohio, Wisconsin i Ontàrio
 Llengua cayuga, llengua iroquesa del grup de la Confederació Iroquesa, parlada a la Primera Nació Six Nations of the Grand River  (Ontario, Canadà) i a la reserva Cattaraugus (Nova York, EUA)
 Toponímia:
 Cayuga (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Cayuga (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Cayuga (Oklahoma), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Cayuga (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Cayuga Heights, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Comtat de Cayuga, divisió administrativa de l'estat de Nova York (Estats Units d'Amèrica)